Bright Lights, Big City é um filme de 1988, dirigido por James Bridges.

Este filme do género drama foi um produção esperada com certa ansiedade por estar baseada num livro de Jay McInerney, que junto com Brett Easton Ellis, foram considerados os dois que melhor escreveram sobre a vida dos yuppies de Nova York. Foi estrelado por Michael J. Fox e Phoebe Cates.

Sinopse 
Jamie Conway (Michael J. Fox) é um jovem aspirante a escritor que sai do Kansas para tentar a sorte em Nova York. Ele consegue emprego numa revista, onde a princípio parece ser um ótimo aprendizado para carreira, porém sua vida se complica quando ele cede as tentações da cidade grande. Em pouco tempo é abandonado pela esposa (Phoebe Cates) e morre sua mãe (Dianne Wiest). Este dois fatos, junto com a pressão para o sucesso na carreira, faz Jamie se entregar à bebida e às drogas.

Filmes dos Estados Unidos de 1988
Filmes ambientados em Nova Iorque
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes sobre drogas e/ou narcotráfico
Filmes dirigidos por James Bridges